Summer Holiday (englisch für Sommerferien) bezeichnet:

 Summer Holiday (1948), amerikanischer Musical-Film mit Mickey Rooney
 Summer Holiday (1963), britischer Musical-Film mit Cliff Richard
 Summer Holiday (2000), Filmromanze aus Hong Kong mit Sammi Cheng
 Summer Holiday (Soundtrack), Album zum Film von 1963 von Cliff Richard and The Shadows
 Summer Holiday (BZN-Album), Album von BZN